IBM (International Business Machines) es una corporación multinacional de computadoras, tecnología y consultoría de TI.

IBM también puede referirse a:

 Arco Izu-Bonin-Mariana, borde convergente de tectónica de placas.
 Inclusion body myositis, nombre inglés de miositis por cuerpos de inclusión, enfermedad inflamatoria de los músculos.
 International Brotherhood of Magicians.
 Interacting boson model, nombre inglés del modelo de bosón interactuando de física nuclear.
 Injection blow molding, proceso de fabricación que involucra moldeo por soplado.
 Intercontinental ballistic missile (ICBM), misil balístico intercontinental en español.
 Estación de ferrocarril IBM, en Greenock, Escocia.

Siglas